Рамиз Секић (Љубушки, 15. јануар 1934 — Београд, 24. октобар 1995) био је српски телевизијски и филмски глумац.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1960.е
|-
| 1963. || Човјек са фотографије ||
|-
| 1963. || Сунчано са кишом ||
|-
| 1963. || Јазавац пред судом ||
|-
| 1963. || Човјек са фотографије || Илегалац
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970.е
|-
| 1972. || Заслуге ||
|-
| 1972. || Први сплитски одред || Сељак
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Мајор Фолрад
|-
| 1972. || Мајстори (ТВ серија) || Лекар хитне помоћи
|-
| 1973. || Сан доктора Мишића || Породиљин муж
|-
| 1973. || Камионџије ||
|-
| 1973. || Женидба носача Самуела ||
|-
| 1973. || Недеље са Ањом || Лекар
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево (ТВ серија) || Мајор Фолрад
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) ||
|-
| 1975. || Андерсонвил — Логор смрти || Сведок
|-
| 1975. || Доле са оружјем || Заточеник
|-
| 1975. || Крај недеље || Радник, словослагач
|-
| 1975. || Љубичице || Митар
|-
| 1975. || Живе везе ||
|-
| 1975. || Отписани || Агроном
|-
| 1975. || Одборници ||
|-
| 1976. || Ђавоље мердевине ||
|-
| 1976. || Све што је било лепо || Шахиста
|-
| 1976. || Морава 76 ||
|-
| 1976. || Човек који је бомбардовао Београд || Генерал Аугуст Шмитхубер
|-
| 1976. || Грешно дете || Официр
|-
| 1976. || Од пет до седам ||
|-
| 1977. || Анчика Думас || Јовановић
|-
| 1977. || Више од игре || Милер
|-
| 1978. || Стићи пре свитања || Јозо
|-
| 1978. || Пуцањ у шљивику преко реке || Станко
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) ||
|-
| 1978. || Случајни крајпуташи ||
|-
| 1979. || Усијање || Полицајац
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила || Немац из авиоцентра
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980.е
|-
| 1980. || Врућ ветар || Нови директор
|-
| 1980. || Слом || Председник општине
|-
| 1981. || Челичење Павла Плетикосе ||
|-
| 1981. || Дувански пут || Полицајац
|-
| 1981. || Шеста брзина || Порезник
|-
| 1982. || Шпанац (ТВ серија) || Фолксдојчер
|-
| 1982. || Пикник (кратки филм) ||
|-
| 1982. || Приче из радионице || Порезник
|-
| 1982. || Коже || Рохман
|-
| 1983. || Карађорђева смрт || Ага
|-
| 1983. || Хасанагиница (ТВ) || Ахмед
|-
| 1983. || Последње совуљаге и први петли || Немачки поручник
|-
| 1983. || Како сам систематски уништен од идиота || Милиционер
|-
| 1984. || Проклета авлија ||
|-
| 1984. || Камионџије опет возе || Шиља
|-
| 1984. || Учитељица ||
|-
| 1985. || Јазол ||
|-
| 1985. || И то ће проћи ||Лопов у команди
|-
| 1985. || Брисани простор (ТВ серија) || Бариша
|-
| 1985. || Шест дана јуна ||
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала ||
|-
| 1986. || Ово мало душе ||
|-
| 1986. || Сиви дом || милиционер
|-
| 1987. || Вук Караџић (ТВ серија) || Аганлија
|-
| 1988. || Тесна кожа 3 || Човек с ташном
|-
| 1989. || Иза врата ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990.е
|-
| 1991. || Конак ||
|-
| 1991. || Ово мало душе (ТВ серија) ||
|-
| 1991. || У име закона || Божа Тестера
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) ||
|-
| 1994. || Полицајац са Петловог брда (ТВ серија) ||
|-
| 1996. || Горе-Доле (ТВ серија) || Председавајући на збору
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1934.
Умрли 1995.
Српски глумци
Југословенски глумци
Љубушаци